Plusieurs navires  et une base de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Dauntless :

 le , un sloop-of-war de 18 canons lancé en 1804 et échoué en 1807 ; 
 le , un sloop-of-war de 26 canons lancé en 1808 et vendu pour démolition en 1825 ;
 le , une frégate de 24 canons lancée en 1847 et vendu pour démolition en 1885 ;
 le , un croiseur léger de classe Danae lancé en 1918 et vendu pour démolition en 1946 ; 
 le HMS Dauntless, un établissement d'entraînement WRNS à Burghfield, de 1947 à 1981 ; 
 le , un destroyer de Type 45 lancé en 2007.

Dans la culture populaire 
 Dans le film de 2003 Pirates des Caraïbes : La malédiction du Black Pearl, le navire fictif HMS Dauntless apparaît comme le fleuron et la fierté de la Royal Navy.

Dauntless